De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1991 werden op 1, 2 en 3 maart 1991 gereden in de Olympic Oval te Calgary (Canada).

De Duitse Anke Baier en de Nederlander Falko Zandstra werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1991
Schaatsen in Canada
 1991
Sport in Calgary
Schaatsen